Tinpo – brytyjski-japoński serial animowany dla dzieci w wieku od 4. do 7. lat. Jego światowa premiera odbyła się 10 grudnia 2018 roku na antenie CBeebies w Wielkiej Brytanii.

Polska premiera odbyła się 10 czerwca 2021 roku także na kanale CBeebies.

Opis fabuły 
Tinpo wie, że każdy problem da się rozwiązać. Wystarczy być otwartym na niestandardowe pomysły. Jego ekipa specjalizuje się w tworzeniu kreatywnych konstrukcji dla mieszkańców Tinpowa. Zastosowane przez nich rozwiązania są nieoczekiwane i bardzo inspirujące.

Obsada 

 Ross Grant – Tinpo
 Keith Wickham – Logipo
 Lizzie Waterworth – Dougpo
 Joanna Ruiz – Hackpo

Wersja polska 
Opracowanie i udźwiękowienie wersji polskiej: Studio Sonica

Dialogi polskie: Julia Zduń

Reżyseria:

 Leszek Zduń (odc. 1-39),
 Agnieszka Kudelska (odc. 40-58, 60),
 Michał Konarski (odc. 59, 61-78)

Dźwięk i montaż: Maciej Sapiński

Kierownictwo produkcji: Agnieszka Kudelska

Wystąpili:

 Mateusz Weber – Tinpo
 Ewa Jakubowicz – Dougpo
 Sebastian Machalski – Logipo
 Magdalena Krylik – Hackpo

i inni

Lektor:

 Leszek Zduń (odc. 1-39),
 Michał Konarski (odc. 40-78)

Przypisy

Linki zewnętrzne 

 Tinpo w bazie IMDb
 Tinpo w bazie Rotten Tomatoes

Brytyjskie seriale telewizyjne
Japońskie seriale telewizyjne
BBC